Brouwerij Cnudde, voorheen Brouwerij Meheus
 Brouwerij Meheus (Zulte)